Hard-boiled, een literair genre uit de Verenigde Staten
Hard Boiled (1919), een Amerikaanse filmkomedie van Victor Schertzinger
Hard Boiled (1926), een Amerikaanse western van John G. Blystone
Hard Boiled (1992), een Hongkongse misdaadfilm van John Woo